

Альбоми

Студійні альбоми

Сингли 
 "Oxygène 4" / "Oxygene 6" (1976)
 "Oxygène 2" / "Oxygene 6" (1977)
 "Equinoxe 5" / "Equinoxe 1" (1978)
 "Oxygène 4" / "Equinoxe 5" (Germany 1978)
 "Equinoxe 4" / "Equinoxe 3" (1979)
 "Equinoxe 4" / "Equinoxe 5" (1979)
 "Magnetic Fields 2" / "Magnetic Fields 1" (excerpt) (1981)
 "Magnetic Fields 4" / "Magnetic Fields 1" (excerpt) (1981)
 "The Last Rumba" (1981)
 "Orient Express"' / "Equinoxe 4" (1982)
 "Orient Express"' / "Fishing Junks at Sunset" (UK 1982)
 "Souvenir of China" / "Fishing Junks at Sunset" (1982)
 "Zoolook" / "Wooloomoolo" (1984)
 "Zoolook" / "Wooloomoolo" / "Zoolook" (Extended) (1984)
 "Zoolookologie" (single mix) / "Ethnicolor 2" (1985)
 "Zoolookologie" (Extended) / "Zoolookologie" (single mix) / "Ethnicolor 2" (1985)
 "Fourth Rendez-Vous" / "First Rendez-Vous"  (1986)
 "Fourth Rendez-Vous" (special remix) / "Fourth Rendez-Vous" (original) / "Moon Machine"
 "Second Rendez-Vous Houston / Lyon Live" (1987)
 "Souvenir of China" / "Rendez-vous Lyon" (1987)
 '"Revolutions" / "Industrial Revolution: part 2" (1988)
 '"Revolutions" (Extended remix) / "Revolutions" (original) / "Industrial Revolution: part 2" (1988)
 "London Kid" / "Industrial Revolution: part 3" (1988)
 "London Kid" / "Industrial Revolution: part 3" / "Revolutions" (Remix) (1988)
 "Oxygene 4" / "Industrial Revolution: Overture" / "Oxygene 4" (Live) / "September" (1989)
 "Calypso" / "Calypso 2" (1990)
 "Calypso" (Extended) / "Calypso" / "Calypso 2" (1990)
 "Eldorado" / "Oxygene 4" (1991)
 "Zoolookologie" (Transform Mix) / "Oxygene 4" (Open minded Mix) (Germany 1991)
 "Chronologie 4" (Remixes) (1993)
 "Chronologie 2" (Remixes) (1993)
 "Chronologie 6" (Remixes) (1993)
 "Chronologie 8" (Remixes) (1993)
 "Chronologie 6 (Live in Hong-Kong)" (1994)
 "Oxygène 8" (Remixes) (1997)
 "Oxygène 10" (Remixes) (1997)
 "Oxygène 7" (Remixes) (1997)
 "Rendez-Vous '98" (ft. Apollo 440) (1998)
 "Together Now" (1998)
 "C'est la vie" (2000)
 "Tout est bleu"  (2000)
 "Aerology" (2004)
 "Téo & Téa" (2007)
 "Vintage" (2007, released in download format only)
 "Conquistador" (ft. Gesaffelstein)  (2015)
 "Glory" (ft. M83) (2015)
 "Zero Gravity" (ft. Tangerine Dream) (2015)
 "Watching You" (ft. 3D (Massive Attack)) (2015)
 "Stardust" (ft. Armin van Buuren) (2015)
 "If..!" (ft. Little Boots) (2015)
 "The Heart of Noise, Pt. 1" / "The Heart of Noise, Pt. 2" (ft. Rone) (2016)
 "What You Want" (ft. Peaches) (2016)
 "Exit" (ft. Едвард Сноуден) (2016)
 "As One" (ft. Primal Scream) (2016)
 "Oxygene 17" (2016)
 "Hypnose" (2018)
 "Souvenir de Chine" (2018)
 "Magnetic Fields 2" (2018)
 "Herbalizer" (2018)
 "Coachella Opening" (2018)
 "Aor Blue" (2018)
 "The watchers (movement 1)" (2018)
 "Flying totems (movement 2)" (2018)
 "Robots don't cry (movement 3)" (2018)
 "Infinity (movement 6)" (2018)

Дискографії французьких виконавців
Дискографії електронної музики